Mitarbeiter des Monats steht für:

 den besten Mitarbeiter des Monats in einem Betrieb, manchmal auch ironisch verwendet
 Mitarbeiter des Monats (Die Sopranos), deutscher Titel einer Episode aus „Die Sopranos“ (2001), siehe Die Sopranos/Episodenliste #Staffel 3
 Mitarbeiter des Monats, deutscher Titel von Employee of the Month (2006), US-amerikanischer Film von Greg Coolidge